Conium ceretanum är en flockblommig växtart som beskrevs av fader Sennen. Conium ceretanum ingår i släktet odörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Odörter
ceretanum